Plaats in Indonesië
 Trenggulunan (Pancur), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Trenggulunan (Ngasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java